Министерство иностранных дел Вьетнама (, ) осуществляет внешнеполитическую деятельность Социалистической Республики Вьетнам.

Структура 
Ведомство возглавляет Министр иностранных дел Фам Бинь Минь, назначенный на должность в августе 2011 года.

В министерстве 31 географических и тематических отдел, в том числе:
 отдел АСЕАН
 Европейский отдел
 отдел Америки
 отдел Северо-восточной Азии
 отдел Юго-восточной Азии, Южной Азии и Южного Тихого океана
 отдел Среднего Востока и Африки
 отдел политического планирования
 отдел международных организаций
 правовой отдел / отдел международных соглашений
 отдел многостороннего экономического сотрудничества
 экономический отдел

Примечания 

Внешняя политика Вьетнама
Министерства Вьетнама
Вьетн